Clube Atlético Paranaense, sau simplu Atlético Paranaense, este un club de fotbal din Curitiba, Paraná, Brazilia, fondat pe 26 martie 1924.

Lotul actual

La 3 iunie 2017

Palmares

Național

Série A
 Campioană (1): 2001
 Vice-campioană (1): 2004

Série B
 Câștigătoare (1): 1995
 Locul 2 (1): 1990

Campeonato Paranaense
 Câștigătoare  (22): 1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009

Copa Paraná
 Câștigătoare  (2): 1998, 2003

Internațional

Copa Libertadores
 Finalistă (1): 2005

Jucători notabili 

 Adriano Gabiru
 Assis
 Bellini
 Caju
 Djalma Santos
 Ilan
 Kléberson
 Oséas

 Roberto Costa
 Washington (1960)
 Washington (1975)
 David Ferreira
 Dayro Moreno
 Carlos Navarro Montoya
 Edwin Valencia
 Julián Viáfara

 Sergio Herrera
 Joffre Guerrón
 Paulo Rink
 Felipe Baloy
 Julio dos Santos
 Krzysztof Nowak
 Mariusz Piekarski
 Gustavo Matosas

Antrenori 

 Cabralzinho (1996)
 Evaristo de Macedo (1996)
 Jair Pereira (1997)
 Émerson Leão (1997–98)
 Abel Braga (1998)
 João Carlos (1998)
 Vadão (1999–00)
 Antônio Lopes (2000)
 Paulo César Carpegiani (2001)
 Mário Sérgio (2001)
 Geninho (2001–02)
 Valdir Espinosa (2002)
 Abel Braga (2002)
 Vadão (2003)
 Mário Sérgio (Aug 4, 2003–19 aprilie 2004)
 Casemiro Mior (Jan 15, 2005–05)
 Edinho (11 aprilie 2005 – 11 mai 2005)
 Antônio Lopes (24 mai 2005–Sept 25, 2005)
 Lothar Matthäus (Jan 11, 2006–17 martie 2006)
 Givanildo Oliveira (20 martie 2006 – 21 iulie 2006)
 Vadão (22 iulie 2006 – 11 iunie 2007)
 Antônio Lopes (12 iunie 2007–Aug 20, 2007)

 Ney Franco (Aug 21, 2007–20 mai 2008)
 Roberto Fernandes (20 mai 2008–Aug 3, 2008)
 Tico (caretaker) (Aug 4, 2008–Aug 15, 2008)
 Mário Sérgio (Aug 16, 2008–Sept 4, 2008)
 Geninho (Sept 4, 2008–7 iunie 2009)
 Waldemar Lemos (11 iunie 2009 – 29 iulie 2009)
 Antônio Lopes (Aug 1, 2009–8 martie 2010)
 Leandro Niehues (9 martie 2010 – 30 mai 2010)
 Paulo César Carpegiani (31 mai 2010–Oct 3, 2010)
 Sérgio Soares (Oct 4, 2010–Feb 3, 2011)
 Geninho (Feb 21, 2011–4 aprilie 2011)
 Adilson Batista (5 aprilie 2011 – 26 iunie 2011)
 Renato Gaúcho (4 iulie 2011–Sept 1, 2011)
 Antônio Lopes (Sept 2, 2011–Dec 31, 2011)
 Juan Ramón Carrasco (Jan 1, 2012–12 iunie 2012)
 Ricardo Drubscky (caretaker) (12 iunie 2012 – 28 iunie 2012)
 Jorginho (29 iunie 2012–Aug 5, 2012)
 Ricardo Drubscky (caretaker) (Aug 6, 2012–8 iulie 2013)
 Vagner Mancini (10 iulie 2013–Dec 29, 2013)
  Miguel Ángel Portugal (Jan 8, 2014–present)

Referințe

Legături externe
    Official Site 
 Unofficial Site
 Torcida Organized OS FANATICOS Official
 Torcida Organized ULTRAS Official

Fondări în 1924
Cluburi braziliene de fotbal
Cluburi de fotbal din Paraná